Веер:

 Веер — небольшое, как правило, складное опахало.
 Веер — потухший вулкан, расположен на берегу реки Левая Авача.
 Веер — понятие в интуиционистской математике, поток с определёнными конечными свойствами.

В военном деле 
 Веер — взаимно согласованное направление стволов артиллерийского вооружения при ведении огня.
 Веер разрывов — совокупность снарядных разрывов батарейного залпа или очереди.
 Боевой веер — разновидность холодного оружия, созданная для использования в рукопашном бою.

Персоналии 
 Де Веер, Геррит — голландский мореплаватель, участвовавший в третьем путешествии Виллема Баренца.

Примечания

См. также